Lake Robinson ist die Bezeichnung von:
 Lake Robinson (Stausee), ein Stausee im Darlington County, im US-Bundesstaat South Carolina  
 Lake Robinson (Bucht), eine Bucht im Plaquemines County, im US-Bundesstaat Kalifornien